Le ministre de la Justice d'un pays ou d'un État fédéré est un membre du gouvernement dont la mission est de superviser ses institutions judiciaires. 

Son appellation varie selon le pays, par exemple :
 Ministre de la Justice, garde des sceaux en Algérie ;
 Ministre de la Justice au Canada ;
 Ministre de la Justice en Écosse ;
 Ministre de la Justice en Espagne ;
 Procureur général (Attorney General) aux États-Unis ;
 Ministre de la Justice, garde des sceaux en France ;
 Ministre de la Justice, en Guinée ;
 Ministre de la Justice et de l'Égalité en Irlande ;
 Ministre de la Justice () au Japon ;
 Ministre de la Justice au Maroc ;
 Ministre de la Justice en Russie ;
 Ministre de la Justice, en Syrie ;
 Ministre de la Justice, en Tunisie.

Voir aussi 
 
 

Justice